Reflection – album dei Pentangle del 1971
Reflection – album di Demis Roussos del 1984
Reflection – album dei The Shadows del 1990
Reflection – singolo di Megumi Hayashibara del 1997
Reflection – album dei Paradise Lost del 1998
Reflection – brano musicale di Christina Aguilera del 1998
Reflection – album delle Fifth Harmony del 2015
Reflection – album di Brian Eno del 2017
Reflection (Vidblysk) - film del 2021 diretto da Valentyn Vasjanovyč

Pagine correlate 
 Reflections